Mazahuacán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mazahuacán, Xochicoatlán, Hidalgo, 
 Mazahuacán, Tianguistengo, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar